Colin Farrell — ator
Farrell (Pensilvânia) — cidade no estado da Pensilvânia, Estados Unidos

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos